

Astronomia 
 Cratere Fermi – cratere lunare
 8103 Fermi – asteroide della fascia principale

Astrofisica 
 Fermi Gamma-ray Space Telescope – telescopio spaziale per lo studio della fisica delle alte energie

Fisica 
 Fermi o femtometro (simbolo fm) – unità di misura di lunghezza
 Fermi National Accelerator Laboratory – laboratorio di ricerca statunitense

Persone 
 Claudio Fermi – insegnante e studioso della medicina italiano
 Enrico Fermi – fisico italiano
 Gianni Fermi – calciatore italiano

Trasporti 
 EUR Fermi – fermata della metropolitana di Roma
 Fermi M1 – fermata della metropolitana di Torino
 Enrico Fermi – nave a propulsione nucleare della Marina Militare Italiana, progettata e mai realizzata

Altro 
 NVIDIA Fermi – architettura per GPU sviluppata da NVIDIA Corporation e presentata dalla fine del 2009.